Кадена — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Топонимы 
 Кадена — посёлок в Японии, находящийся в уезде Накагами префектуры Окинава. 
 Тринидад-Гарсия-де-ла-Кадена — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.

Персоналии 
 Кадена, Фредди (род. 1963) — эквадорский оперно-симфонический дирижер, проживающий в России.
 Торрес Кадена, Хосе (род. 1952) — футбольный арбитр из Колумбии.